Australian Open 2008 se hrál 14. až 27. ledna v Melbourne Parku v Melbourne. Vítězem mužské dvouhry v předchozím ročníku byl Roger Federer, který titul neobhájil, když v semifinále podlehl pozdějšímu vítězi Novaku Djokovićovi. Ten pak ve finále porazil nenasazeného Jo-Wilfrieda Tsongu.

Nasazení

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Externí odkazy 

Australian Open 2008